Kolaka Timur (Deutsch: Ost-Kolaka) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Südosten der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk Kolaka Timur ist einer der wenigen Regierungsbezirke auf der Insel Sulawesi, die keinen Zugang zum Meer haben. Seine Nachbarn sind im Norden und Nordwesten der Bezirk Kolaka Utara, im Osten die Bezirke Konawe und Konawe Selatan, im Süden der Bezirk Bombana und im Westen der Bezirk Kolaka

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Kolaka Timur wurde 2013 durch das Gesetz Nr. 8 aus dem Bezirk Kolaka ausgegliedert und setzt sich aus zwölf administrativen Distrikten (Kecamatan) und 133 Dörfer zusammen.

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:215.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Tenggara